

События 
 Консулы: Публий Корнелий Сципион Африканский (во 2-й раз, патриций) и Тиберий Семпроний Лонг (плебей); квестор: Луций Постумий Тимпан; цензоры: Гай Корнелий Цетег (патриций) и Секст Элий Пет Кат (плебей).
 На съезде в Коринфе Фламиний убеждал греков разумно пользоваться своей свободой и вернулся в Рим. Из греческих городов выведены все римские гарнизоны.
 194—188 — Император Китая Хуэй-ди.
 До 194 — Правитель Чосон (Цзосион) Чун-ван.
 Власть в царстве Чосон захватывает один из бывших ванов Янь Ви Ман (Вэй Мань), ранее бежавший туда с 1000 подчинённых.

Скончались 
 Эратосфен Киренский, древнегреческий математик, географ и астроном;
 Луций Постумий, по прозвищу Тимпан, древнеримский военный деятель, квестор текущего года.

См. также

Примечания